Wazan bezeichnet

die kroatische Gemeinde Fažana
die tschechische Gemeinde Vážany u Uherského Hradiště